Das 10-km-Verfolgungsrennen der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand am 16. Februar 2010 um 10:30 Uhr im Whistler Olympic Park statt. Den Olympiasieg sicherte sich Magdalena Neuner aus Deutschland. Die Silbermedaille gewann die Siegerin des Sprintwettbewerbs Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei und Bronze ging an Marie-Laure Brunet aus Frankreich.

Wettkampfbeschreibung 
Für das Verfolgungsrennen über 10 km qualifizierten sich die 60 besten Athletinnen des vorangegangenen Sprintrennens. Die Siegerin des Sprints ging als Erste ins Rennen, die anderen Athletinnen starteten mit dem Zeitabstand, den sie beim Zieleinlauf des Sprints hatten. Es waren fünf gleich lange Laufrunden zu absolvieren, nach den ersten vier mussten die Athletinnen in der Reihenfolge liegend-liegend-stehend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste die Athletin eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Insgesamt war eine Höhendifferenz von 200 bis 400 m zu überwinden. Siegerin war, wer als Erste das Ziel erreichte.

Totalanstieg: 330 m, Maximalanstieg: 25 m, Höhenunterschied: 27 m 
60 Teilnehmerinnen aus 24 Ländern, davon 56 in der Wertung.

Ergebnisse 

Teja Gregorin wurde im Dezember 2017 wegen positiver Dopingproben nachträglich disqualifiziert.

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 1,4 MB)

Einzelnachweise 

Verfolgung (Frauen)
Frauenskiwettbewerb
Frauenschießsportwettkampf